Derby Barcelony w piłce nożnej () – mecze pomiędzy hiszpańskimi drużynami piłkarskimi z Barcelony – FC Barceloną i RCD Espanyolem.

Rywalizacja 
W pierwszej połowie XX wieku, w czasach dyktatury Miguela Primo de Rivery (1923–1930) FC Barcelona, w przeciwieństwie do Espanyolu, który kultywował podporządkowanie się władzy centralnej, popierała dążenia Katalończyków do suwerenności. Na przykład, gdy w 1918 roku Katalończycy promowali kampanię, której celem było skłonienie rządu hiszpańskiego do podpisania statutu autonomii regionu, FC Barcelona przyłączyła się do tej inicjatywy. Prasa katalońska opisała to słowami: „FC Barcelona stała się klubem katalońskim”. Drugi zespół z tego miasta, RCD Espanyol, odmówił wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 

Na przestrzeni lat RCD Espanyol wielokrotnie skarżył się na faworyzowanie FC Barcelony przez niektóre media publiczne zależne od rządu katalońskiego, takie jak TV3.

Tło i historia 
W Barcelonie istnieją dwa kluby piłkarskie grające regularnie na najwyższych szczeblach rozgrywek – w lidze (z wyjątkiem lat w których prowadzona była hiszpańska wojna domowa oraz sezonów w których Espanyol grał w Segunda División), Pucharze, Superpucharze Hiszpanii oraz rozgrywkach regionu katalońskiego. Są to FC Barcelona założona w 1899 roku oraz RCD Espanyol powołany do życia rok później. Za derby Barcelony uważa się mecze tych dwóch drużyn. Pierwsze historyczne spotkanie obu zespołów miało miejsce 23 grudnia 1900 roku i zakończyło się bezbramkowym remisem. Chociaż są to jedne z najczęściej rozgrywanych lokalnych derbów w historii La Liga, nie budzą one szczególnego zainteresowania mediów ze względu na wyraźną dominację Barcelony. W rozgrywkach ligowych Espanyol znalazł się na wyższej pozycji niż Barcelona tylko trzy razy w ciągu niespełna 70 lat, a jedyny w pełni kataloński finał Pucharu Króla został wygrany przez Barcelonę w 1957 roku. Kibice Espanyolu pocieszają się natomiast osiągnięciem największej wygranej z lokalnym rywalem (6:0 w 1951 roku). 

8 czerwca 2007 roku Espanyol zremisował 2:2 z Barceloną w przedostatnim dniu rozgrywek, dzięki czemu Real Madryt ostatecznie wygrał ligę w sezonie 2006/2007 (o końcowym zwycięstwie Królewskich zadecydował lepszy bilans meczów bezpośrednich). Następnie Espanyol wygrał 2:1 z Barçą w sezonie 2008/2009, stając się pierwszą drużyną, która pokonała Barcelonę na Camp Nou w tej kampanii. 

Później Espanyol przeniósł się na nowy obiekt – Estadi Cornelia El Prat (2009 rok), i dopiero po niespełna dziesięciu latach udało im się wygrać mecz derbowy. Był to pierwszy mecz ćwierćfinałowy Copa del Rey w sezonie 2017/2018 rozegrany 17 stycznia 2018 roku. Espanyol wygrał ten mecz 1:0. Jednak tydzień później na Camp Nou Barcelona wygrała 2:0. 

W 2019 roku Lionel Messi strzelił 25 gola w historii potyczek derbowych z Espanyolem.

8 lipca 2020 rywalizacja obu klubów zadecydowała o spadku Espanyolu do Segunda División.

Wszystkie mecze 
 Według stanu na dzień 9 lipca 2020

Główne rozgrywki

Inne rozgrywki

Mecze ligowe

Legenda 

Remis

Statystyki derbów w lidze:

Mecze w Pucharze Króla 
Zestawienie meczów derbowych w ramach Copa del Rey w poszczególnych sezonach:

Mecze o Superpuchar

Puchar Miast Targowych

Piłkarze, którzy grali dla obu drużyn 
 1922:  Ricardo Zamora (później także Real Madryt i OGC Nice)
 1961:  Zoltán Czibor (następnie FC Basel i Austria Wiedeń)
 1963:  Ladislao László Kubala (następnie FC Zürich)
 1966:  Cayetano Ré (następnie Terrassa FC)
 1981:  Javier Urruticoechea (wcześniej Real Sociedad)
 1986:  Pichi Alonso (wcześniej Real Saragossa)
 1988:  Miquel Soler (później także Atletico Madryt, Real Madryt, Sevilla FC i RCD Mallorca) 
 1988:  Ernesto Valverde (później Athletic Bilbao i RCD Mallorca)
 1989:  Steve Archibald (Hibernian, St. Mirren F.C., Fulham F.C.)
 1992:  Fernando Muñoz (Real Madryt)
 1995:  Cristóbal Parralo (Real Oviedo, później Paris Saint-Germain F.C.)
 1999:  Roger Garcia Junyent (później także Villarreal CF i AFC Ajax)
 1999:  Toni Velamazán (Real Oviedo, następnie Albacete i Extremadura)
 2000:  Óscar Garcia (Valencia CF)
 2002:  Iván de la Peña (S.S. Lazio)
 2003:  Jordi Cruijff (Manchester United, następnie Deportivo Alavés)
 2006:  Francisco Rufete (grał w drużynie rezerw Barcelony, później także w CD Toledo, Maladze CF, Valencii CF)
 2009:  Jonathan Soriano (rezerwy Barcelony, także UD Almeria i Red Bull Salzburg, obecnie Al Hilal Rijad)
 2009:  Joan Verdú (FC Barcelona B, Deportivo La Coruña, Levante UD, Real Betis, ACF Fiorentina)
 2010:  Sergio García de la Fuente (Real Saragossa, następnie Real Betis)
 2012:  Simão Sabrosa (Benfica, następnie Atlético Madryt i Beşiktaş, wcześniej także Sporting CP)
 2012:  Víctor Sánchez Mata (Neuchâtel Xamax, wcześniej Getafe CF i Xerez CD)
 2013:  Abraham González (Cádiz CF, następnie Gimnàstic Tarragona i AD Alcorcón)
 2014:  Paco Montañés (FC Barcelona B, AD Alcorcón, CD Tenerife)
 2015:  Aleix Vidal (rezerwy Espanyolu, później m.in. UD Almería, Sevilla FC i Deportivo Alavés)
 2018:  Philippe Coutinho (CR Vasco da Gama, Inter Mediolan, Liverpool F.C.)

Indywidualne osiągnięcia 
 Najwięcej występów: 35, Lionel Messi (2004-2021)
 Najwięcej bramek: 25, Lionel Messi (2004-2021)
 Najwięcej hat-tricków: 3, Lionel Messi (2004-2021)
 Najwięcej asyst: 11, Lionel Messi (2004-2021)

Stan na 9 lipca 2020

Derby Barcelony w piłce nożnej kobiet 
Mecze drużyn kobiecych Barcelony i Espanyolu cieszą się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii. Kluby te zdobyły łącznie 6 tytułów mistrzowskich kobiecej Primera División (Barcelona 5, Espanyol 1) i 12 pucharów kraju (każdy z klubów zdobywał to trofeum po sześć razy). Jednak od momentu wygrania pucharu w 2012 r. Espanyol nie zdobył żadnego z trofeów.

Zobacz też 
 El Clásico
 Derby Madrytu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa La Liga (hiszp.)

RCD Espanyol
FC Barcelona
Derby piłkarskie
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019